Стрингер ():

 Стрингер (судостроение) — продольный элемент конструкции корпуса (каркаса) судна.
 Стрингер (авиация) — продольный элемент силового набора летательного аппарата, связанный с обшивкой и нервюрами.
 Стрингеры (растровые рейки) — конструкция для обеспечения устойчивости фальшпола.
 Стрингер (солнечные батареи) — установка для пайки стрингов (цепочек последовательно соединенных элементов) в производстве солнечных батарей.
 Стрингер (теннис) (, от string — струна) — специалист по натяжке струн на ракетках для тенниса и других игровых видов спорта, где используются ракетки.
 Стрингер (корреспондент) — журналист-фрилансер.
 

 Фамилия
 Стрингер, Крис (род. 1947) — британский антрополог, палеоантрополог.
 Стрингер, Ли (род. 1949) — американский писатель, журналист, бывший бездомный и наркоман.